Der Z4 ist eine im Herbst 2002 eingeführte Roadster-Baureihe des deutschen Automobilherstellers BMW, die den Z3 ablöste. Ab Frühjahr 2006 bis zur zweiten Generation war der Z4 auch als Coupé erhältlich.
 Die erste Generation hat die interne Bezeichnung BMW E85
 Die zweite Generation mit der internen Bezeichnung BMW E89 kam im Frühjahr 2009 auf den Markt.
 Die Produktion in Deutschland wurde am 22. August 2016 offiziell eingestellt.
 Die dritte Generation hat die interne Bezeichnung BMW G29.

Zulassungszahlen in Deutschland 
Zwischen 2003 und Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland 83.233 BMW Z4 neu zugelassen worden. Mit 11.617 Einheiten war 2003 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks

Einzelnachweise 

Z4
Pkw-Modell
Sportwagen
Roadster